Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patricio Cornejo Seckel e Jaime Fillol che hanno battuto in finale Dick Crealy e Cliff Letcher 6-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Dick Stockton (semifinali)

  Mark Edmondson /  John Marks (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1977